Intenzioni (Intentions) – saggio di Oscar Wilde del 1891
Intenzioni (Hot Desires) – film del 1986 diretto da Michel Lemoine